Barendorf steht für:

 Barendorf, Gemeinde in Niedersachsen
 Barendorf (Dassow), Ortsteil von Dassow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Barendorf, Ortsteil von Grevesmühlen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Historische Fabrikenanlage Maste-Barendorf, Kulturdenkmal in Iserlohn
 Bahrendorf (Begriffsklärung)